Confolens steht für

 eine französische Stadt Confolens im Département Charente
 ein französisches Arrondissement im Département Charente, siehe Arrondissement Confolens

Siehe auch:
 Confolent-Port-Dieu, eine Gemeinde im Département Corrèze